Гюэнос (Гиенос) — древнейший город на территории современной Абхазии; был греческим полисом. Впервые упомянут мореплавателем Псевдо-Скилаком, жившем в VI веке до н. э., который в своих исторических периплах использовал сведения различных греческих географов.

Общие сведения 
При описании народов живущих возле Чёрного моря Псевдо-Скилак писал:

Колхи. А за этими колхи и полис Диоскуриада, и греческий полис Гюэнос, и река Гюэнос, и река Херобий, река Хоре, река Арий, река Фасис и греческий полис Фасис, и дорога вверх по реке 180 стадиев в большой варварский город, откуда была Медея; там есть река Рис, река Исис, река лайстов, река Апсар.

Предполагается, что Гюэнос, возможно, возник несколько раньше чем Диоскуриада и Эшерское городище. В первой половине VI века до н. э. — V век до н. э. были временем его наивысшего расцвета.

Топоним «Гюэнос» некоторые связывают с этнонимом «гениохи». Предполагается, что часть жителей были греки, которые занимались торговлей и ремёслами, а часть жителей были гениохи (местными жители) — о чём могут свидетельствовать найденные археологами железные ножи из чистого железа и неравномерно науглероженной стали, каковые не умели делать греки, но во множестве выпускались местными жителями.

Жизнь Гюэноса резко прекратилась в IV веке до н. э., о чём свидетельствует то, что меотское святилище (нижеуказанное) с конскими жертвоприношениями было здесь возможно последним объектом.
 
Прошло более трёх веков, пока здесь не возникло новое поселение людей, но это уже средневековая история, которая не является историей древнейшего города Гюэноса.

Локализация местонахождения 
По мнению большинства авторов, город находился в районе современного порта Очамчира, на левом берегу реки Джикумур (Чаникуара). Здесь проведены археологические раскопки древнейшего городища и обнаружено меотское святилище.

Исследования городища 
Исследование Гюэноса начаты в 1935—1936 годах археологами Л. Н. Соловьёвым, М. М. Иващенко и Б. А. Куфтиным. Раскопки выявили три основных слоя: энеолит-ранняя бронза, античность и средневековье.

Участниками Ткуарчальской археологической экспедиции найдена плинфа с надписью из семи символов, выполненными арамейским письмом и датируемая IV веком.

Меотское святилище в Абхазии 
Первые археологические раскопки святилища провёл в 1977 году М. Б. Барамидзе. Дальнейшие раскопки проводил С. М. Шамба. К античному слою отнесены нижние (более ранние) слой раскопанного меотского святилища (а именно Восточный холм № 3) датируются VI - началом IV вв. до н.э., а также Верхние (позднейшие) слои того же холма, в которых найдены погребения конских черепов с уздой кубанского облика. Три из восьми холмов комплекса были открыты в 1984 году С. М. Шамба

Характеристики узды 
Узда представлена железными петельчатыми удилами, бронзовыми и биметаллическими псалиями, ажурными налобниками и наносниками, выполненными в так называемом стиле елизаветинского круга . Очевидно, что изготовители узды отливали заготовки по восковой модели и подвергали последующей гравировке.

В. Р. Эрлих сделал вывод:
 тип встреченных здесь удил появляется в меотской среде ещё в VII веке до н. э., а крестовидные насадки появляются уже V в. до н. э. Аналогичные обнаружены в кургане № 11 Ульских курганов.
 тип встреченных здесь биметаллических псалий был очень редким для скифо-савроматского мира и очень распространён в меотской среде.

С. М. Шамба сделал вывод, что найденный в 1985 году налобник в виде «хищника — пантеры, припавшей на передние лапы» аналогичен налобнику из меотского святилища № 2 Ульских (Уляпских) курганов.

Аналогичные артефакты 
Все артефакты аналогичны артефактам Уляпских, Елизаветинских курганов, из святилища некрополя II-го Тенгинского городища (биметаллические псалии), Говердовских курганов 6 и 7 (биметаллические псалии), Воронежского кургана № 19, а также курганов у станиц Гурийской и Кужорской. Указанный круг аналогичных памятников также датируется второй половиной IV века до н. э. Высокая вероятность того, что все эти артефакты являются продукцией одной меотской мастерской указанного времени.

Характеристики обряда жертвоприношения и аналогии 
Культ коня отчётливо проявился ритуальным конским жертвоприношением, характерным и для протомеотское времени (Пшиш I), именно аналогичный обряд установлен и в других меотских святилищах IV века до н. э., а именно в Уляпских, Тенгинских, Воронежских, Гавердовских. Вывод: в городище Гюэнос во второй половине IV века до н. э. совершались конские жертвоприношения по меотскому обряду.

Историческая реконструкция 
Исходя из археологических данных, учёные предполагают, что внезапное запустение Гюэноса связано с появлением здесь меотских конных отрядов из Прикубанья, которые разрушили поселение и совершили здесь жертвоприношение.

Свинцовый саркофаг 
В августе 2021 года объединённая российско-абхазская археологическая экспедиция обнаружила на месте древнего Гюэноса под основанием античного храма невероятную находку — большой свинцовый саркофаг. Это единственная находка на территории Абхазии. Некоторые исследователи сравнивают абхазский свинцовый саркофаг с французским, найденным в 2020 году неподалёку от Дижона. Учёные отмечают внешнее сходство и возраст — 1500 лет.

Примечания

Литература 
 

Железный век
Города Древней Греции
Городища Абхазии
Меоты